Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1982, no circuito de Indianapolis no domingo, 30 de Maio de 1982.

Notas
 Primeira - e única - vez que 3 irmãos disputam as 500 Milhas de Indianápolis: Don, Bill e Dale Whittington foram os responsáveis pelo feito, até hoje nunca repetido na história da corrida.
 47 pilotos não obtiveram a classificação para a corrida. Entre eles, Scott Brayton, Desiré Wilson, Teddy Pilette, Vern Schuppan (os três ex-pilotos de Fórmula 1), Bob Lazier (pai de Buddy e Jaques Lazier) e Bobby Unser (tio de Al Unser, Jr.).
 No Pole Day, Gordon Smiley, da equipe Intermedics, morreu após bater violentamente o seu March-Cosworth #35, depois de uma tentativa frustrada em corrigir a trajetória do carro.

Indianapolis 500
1982
Desporto nos Estados Unidos em 1982